A Republikanska futbołna grupa (1962/1963) było 39. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna CDNA Sofia. Nowym mistrzem Bułgarii został zespół Spartak Płowdiw.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 A Profesionałna futbołna grupa

Przypisy

Bibliografia 
 

1962 w piłce nożnej
1963 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii